TT Assen 2008 ingick som nionde deltävling i Roadracing-VM 2008 och kördes på TT Circuit Assen lördag 28 juni 2008.

MotoGP
Endast 16 förare kom till start. Capirossi kraschade spektakulärt på torsdagsträningen och John Hopkins bröt bland annat skenbenet i en höghastighetskrasch på fredagen. Casey Stoner dominerade träning och kval. 

Trots regn tidigare på dagen var banan torr vid start. Stoner skaffade sig en ledning på några sekunder till Dani Pedrosa. Avståndet ökade varv för varv och Stoner vann ohotad. Pedrosa i sin tur hade en lucka ner till Nicky Hayden, som äntligen såg ut att ta en placering på prispallen igen, men fyra sekunders försprång till Colin Edwards ut på sista varvet räckte inte eftersom Haydens Honda drabbades av bränslebrist och Edwards kunde ta tredjeplatsen i sista kurvan.

VM-ledaren Valentino Rossi förstörde sin dag på första varvet genom en vurpa där han drog med sig Randy de Puniet. Rossi lyckades komma ut på banan igen och gjorde en makalös uppkörning till en elfteplats med en cykel som tekniskt sett skulle varit okörbar då växelpinnen och kopplingshandtaget blev mer än till hälften bortslaget i kraschen. Han förlorade dock VM-ledningen till Pedrosa och Stoner närmade sig markant i sammandraget. Tre förare bröt racet.

Resultat

Pole position: Casey Stoner, 1:35.520
Snabbaste varv: Casey Stoner, 1:36.738 på varv 5 (banrekord)

250GP
Ett lätt regn strax före start gjorde att tävlingsledningen deklarerade att det var ett "wet race", vilket innebär att loppet ej skulle stoppas för däcksbyte på grund av vädret. Förarna startade dock på slicks (oskurna däck). Bäst startade Alex Debón, men passerades snart av Thomas Lüthi. Denne fick en lucka till resten av fältet. Bakifrån kom dock pole-position-mannen Álvaro Bautista. Han var uppe på andra plats på varv 6 och i ledningen efter halva loppet. Bautista drog ifrån Lühti, men när regnet återkom knappade schweizaren in igen. När banan åter torkade upp var Bautista den starkare och vann med 4,5 sekunder.

Pole position: Alvaro Bautista, 1:39.510
Snabbaste varv: Alvaro Bautista, 1:40.340

125GP
125 cc-loppet var avsett att köras över 22 varv. Britten Bradley Smith tog ledningen och hade ett försprång på över 3 sekunder efter 7 varv. Därefter började regnet att dugga. Smith med flera vurpade på tionde varvet och racet flaggades av eftersom det blev för farligt att köra på slicks i regnet. De flesta av de som kört omkull kunde ställa upp i omstarten. Tävlingen kom därmed att avgöras i ett kort lopp över fem varv. Placeringen på gridden bestämdes efter placeringen i det avbrutna racet innan det flaggades av. Regerande världsmästaren Gábor Talmácsi lyckades vinna sprintracet trots start från elfte position.

Pole position: Simone Corsi, 1:45.533
Snabbaste varv: Mike Di Meglio, 1:46.661

Källor
MotoGP.com: Results 2008, A-style TT Assen
Racerapport MotoGP från www.crash.net
Racerapport 250GP från www.crash.net
Racerapport 125GP från www.crash.net

2008 i Nederländerna
MotoGP-tävlingar 2008